Yucuna peut désigner : 

 Yucuna : peuple amérindien de Colombie ;
 Yucuna : langue amérindienne parlée par les Indiens « Yucuna ».